Carlos Alejandro Sierra Fumero – ex calciatore spagnolo
 David Fumero – modello e attore cubano
 Margherita Fumero – attrice e comica italiana
 Melissa Fumero – attrice statunitense